Села:
 Грозове — Запорізька область, Василівський район
 Грозове — Херсонська область, Білозерський район